Liceo Gabriela Mistral puede referirse a:
Liceo de Niñas Gabriela Mistral de La Serena, Chile.
Liceo Gabriela Mistral de Cañete, Chile.
Liceo Gabriela Mistral de Temuco, Chile.
Liceo Gabriela Mistral de Recoleta, Chile.